Yicheng Jiedao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yicheng (häradshuvudort i Kina, Hubei), 
 Yicheng (häradshuvudort i Kina, Jiangsu), 
 Yicheng (socken), Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar